Back to China es el primer álbum de larga duración del grupo Las Sombras.
Se incluyen canciones como Girls outta reach, dos minutos de guitarras chirriantes a lo Pete Townshend con riffs y solos certeros. En Oh, no! pasan este registro por el tamiz del punk y así resultan tan inmediatos como los Buzzcocks, y Don’t tease me, una estupenda versión de Question Mark and The Mysterians.

Lista de canciones

West Side
1. Girls Outta Reach. 1:32
2.  Nothing´s Gonna Be Alright. 2:28
3. This Ain´t My World. 2:35
4. Don´t Wanna See You. 1:36
5. Waste Of Time. 2:49
6. You Can´t Deceive Me. 1:41
7. Set Me Free. 1:53

East Side
8. Hate. 2:58
9. No Apologies. 2:47
10. Oh, No! 1:43
11. Don´t Understand. 2:22
12. Back To China. 2:56
13. Don´t Tease Me. 4:26

Créditos 
 Coros – Sam y Bowie (13), Claudio (1, 4, 6, 10, 11, 13)
 Batería – Albert "Bowie"
 Guitarra rítmica – Xavier "Sam"
 Guitarra – C. Glaesmer
 Piano – Mike Mariconda (13)
 Voces y Bajo – Jaime
 Todas las canciones por Jaime excepto la 13 por Rudy Martínez

Otros 
 Portada – Sam
 Modelo – Asia Knox
 Fotografía – Ran-el
 Productor – Mike Mariconda
 Grabado por – Marc Tena

Referencias 

Álbumes de 2014
Álbumes de Las Sombras